

М'єнкіня — гміна в Сьредському повіті Нижньосілезького воєводства
 Менкіня — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Менкіня — село в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства